«Paranoid» () — второй (и заглавный) трек второго альбома британской метал-группы Black Sabbath, выпущенный синглом в июле 1970 года (с «The Wizard» на обороте) и через месяц поднявшийся в UK Singles Chart до 4-го места. Наивысшее место сингла в Billboard Hot 100 — #61. Ровно десять лет спустя «Paranoid» был перевыпущен в Великобритании (с «Snowblind» на стороне «Б») и в августе 1980 года поднялся до 14-го места.

Песня «Paranoid» прочно вошла в концертный репертуар Black Sabbath; она была исполнена, в частности, на благотворительном концерте Live Aid в 1985 году. Оззи Осборн после ухода из группы в 1979 году продолжил исполнять её на своих сольных концертах.

История создания 
Основной материал альбома Paranoid Black Sabbath записывали на студии Regent Sound, но песня «Paranoid» была написана, когда группа с продюсером Бэйном перешла в большую 16-дорожечную Island Studios.

Бас-гитарист группы Терри «Гизер» Батлер (первоначально озаглавивший трек «The Paranoid») рассказывал об истории создания песни:

Тони Айомми рассказывал, что рифф возник у него в перерыве, когда остальные участники группы ушли на ланч, а он остался в студии и начал наигрывать на гитаре.
У барабанщика Билла Уорда остались об этом такие воспоминания:

Необычное гитарное соло было сначала записано обычным образом, а потом (как вспоминал Айомми) «пропущено через какой-то звуковой модулятор», — одно из тех многочисленных устройств, которых продюсер Роджер Бэйн собрал целую коллекцию. Сам Бэйн утверждал, что именно он настоял на том, чтобы песня была немедленно записана: «Ты это серьёзно? — удивились они. — Это же шутка, мы просто дурачимся». — «Это классно! — сказал я. — Давайте запишем!»

Билл Уорд признавал, что долго не мог воспринимать «Paranoid» всерьез: «По правде говоря, мне она казалась слишком лёгкой в сравнении с нашими другими песнями, такими, как Hand of Doom… Я думал: это же почти поп-песня!».

Оззи Осборн вспоминал:

После того, как песня «Paranoid» была записана, руководство Vertigo Records решило не только выпустить её синглом, но и сделать заглавной, отказавшись от первоначального варианта заголовка альбома («War Pigs»).

«Paranoid» в популярной культуре 
Песня «Paranoid» использовалась в саундтреках к видеоиграм Rock N' Roll Racing, Rock Band, Guitar Hero 3: Legends of Rock, Madden NFL 10, Guitar Hero: Warriors of Rock (концертный кавер Metallica с вокалом Осборна).

Она звучит также в телесериалах «Supernatural» (эпизод «Phantom Traveler»), «Плохие», в фильмах «Сид и Нэнси» и «Конг: Остров черепа», мультфильме «Angry Birds в кино», а также в культовом молодёжном фильме Обкуренные (The Stöned Age) 1994 года.

«Paranoid» в итоговых списках 
Песня «Paranoid» входила в списки:
 VH1: 40 величайших метал-песен в истории (#34)
 VH1: Величайшие хард-рок-песни всех времен (#4)
 Q: Сто величайших гитарных треков (#11)
 Rolling Stone: 500 величайших песен всех времен (# 250)

Кавер-версии 
 Megadeth (альбом Nativity In Black) — В списке ста лучших каверов по версии журнала Metal Hammer песня в исполнении Megadeth заняла 60-е место. В 1996 году группа номинировалась с ней на получение премии «Грэмми» в категории «Лучшее метал-исполнение».
 The Dickies (альбом The Incredible Shrinking Dickies).
 Mötley Crüe (на концертах)
 The Dillinger Escape Plan (на концертах)
 New Clear Sky (альбом Newer, Clearer)
 Avenged Sevenfold (альбом «Covered — A Revolution In Sound»)
 Мастер (альбом Talk of the Devil)
 Skrewdriver (альбом The Strong Survive).
 Mystic Prophecy (альбом Satanic Curses)
 Type O Negative (альбом The Origin of the Fece, бонусный трек в дополнительном издании)
 3rd strike (альбом Lost Angel)
 The Meteors (альбом Doing The Lord’s Work)
 Van Canto (альбом Dawn of the Brave)

Песня Get Down 
В июле 2015 года музыкальный блог Dangerous Minds опубликовал статью под заголовком «Украли ли Black Sabbath открывающий рифф из Paranoid?». В статье была приведена запись песни Get Down гаражной группы Half-Life из Сагино (Мичиган). Было отмечено большое сходство между ней и Paranoid. Отмечается, что эта песня была записана 27 июня 1969 года (за год до записи Paranoid). И хотя и сам автор и другие издания считают маловероятным тот факт, что Айомми мог слышать эту песню, они отмечают, что «сходство между ними жутко».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Синглы 1970 года
Песни 1970 года
Песни Black Sabbath
Песни, написанные Оззи Осборном
Песни, написанные Тони Айомми
Песни, написанные Гизером Батлером
Синглы Black Sabbath
Песни, написанные Биллом Уордом